Ольшовский, Анджей (1621—1677) — римско-католический и государственный деятель Речи Посполитой.
 Ольшовский, Стефан (род. 1931) — польский коммунистический политик и дипломат, член высшего руководства ПОРП, дважды министр иностранных дел ПНР.